DVII steht für:
 römische Zahlzeichen für 507

D.VII steht für:
 Albatros D.VII, deutsches Militär-Testflugzeug
 Aviatik D.VII, deutsches Militärflugzeug
 Fokker D.VII, deutsches Militärflugzeug
 Pfalz D.VII, deutsches Militärflugzeug
 Roland D.VII, deutsches Militärflugzeug der Luftfahrzeug-Gesellschaft
 Schütte-Lanz D.VII, deutsches Militärflugzeug

D VII steht für:
 Bayerische D VII, königlich-bayerische Dampflok

Siehe auch:
 D7

Abkürzung